Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1985 – zawody lekkoatletyczne rozegrane na Kobe Universiade Memorial Stadium w Kobe w sierpniu  i wrześniu 1985 roku. Reprezentanci Polski zdobyli pięć medali, w tym dwa złote.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1985 w lekkoatletyce
1985
Lekkoatletyka w Japonii
Lekkoatletyka w Kobe
Letnia Uniwersjada 1985